Окоти — фамилия.

Известные носители 
 Окоти, Дэндзиро (1898—1962) — японский актёр.
 Окоти, Рубин (; род. 1987) — австрийский футболист.

См. также 
 Окоти Сакуя